О́льга Анато́льевна Жеку́лина (4 октября 1900 — 5 августа 1973)  — российская и советская художница.

Известна своими этюдами и театрально-декорационными работами. Одна из известных советских кукольников. Член Московского Союза художников.

Биография 
Ольга Жекулина родилась в 1900 году в образованной дворянской семье. Первоначальное художественное образование она получила в частной студии известного русского живописца Константина Юона, где училась до 1917 года.

В 1918-1921 годах училась в Свободных художественных мастерских у К.А.Коровина (с 1921 года - ВХУТЕМАС). В 1921 году Жекулина была отчислена из ВХУТЕМАСа за непролетарское происхождение.

Активная творческая деятельность художницы началась на рубеже 1910–20-х годов.

В 20-е годы Жекулина занималась оформлением выступлений агитбригад; участвовала в выставках и жизни общества художников «Жар-цвет», в котором также состояли А. Архипов, Ф. Богородский, М. Добужинский, К. Петров-Водкин, М. Волошин, А. Остроумова-Лебедева и другие крупные художники того времени. Основные мотивы в живописи художницы в этот период - "утопающие в снегу избы, весеннее половодье, серебристые летние дали".

в 1930 году стала известной благодаря декорациям «Легкомысленной комедии для серьёзных людей» Оскара Уайлда для филиала Малого театра.

После этого она около двадцати лет проработала художницей в кукольном театре Московского Дома пионеров.

В 1950-х годах становится членом МОСХ. В конце 1950-х годов Жекулина работает над крупным государственным заказом: серия пейзажей, посвящённых Красной Пресне.

В 1960-х года художница работает над "валдайским циклом", посвященным русской деревне.

Художница умерла в 1973 году. За свою жизнь художница создала около 200 произведений.

Семья 
Отец был уездным агрономом, а затем банкиром. Репрессирован.

Старший брат Сергей был профессором психологии. Младший брат Лев был известным учёным-электротехником, автором сотен научных трудов. Лев работал с С. П. Королёвым.

Некоторые известные работы 
 Весенний день (1930 год, картон, масло)
 Синие тени (1920-е, холст, масло)

Галерея

Литература 
 Т. Клюева. Ольга Анатольевна Жекулина, 1900-1973. Советский художник, 1977
 В.Г.Азаркович. Выставки советского изобразительного искусства: 1954-1958 гг. Сов. художник, 1981
 В.Д.Соловьëв. Русские художники XVIII-XX веков. Эксперт-Клуб, 2005
 Ольга Жекулина (1900-1970) / Антикварное обозрение, №1. Спб.: 2007

Примечания 

Художники России XX века
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты России